EWHA steht für:
 Elektrische Weichenheizanlagen, siehe Weichenheizung

Ewha steht für:
 Ewha Womans University

Abkürzung